Kabinett Pfordten bezeichnet folgende Regierungen des Königreichs Bayern unter Ludwig von der Pfordten:
Kabinett Pfordten I (1849–1859)
Kabinett Pfordten II